Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  I

I